Костел святої Катерини (Вільнюс)
 Костел святої Катерини (Воютичі)
 Костел святої Катерини (Дубляни)
 Костел святої Катерини та Матері Божої Неустанної Допомоги (Мостиська)
 Костел святої Катерини (Загреб)